Die Spielzeit 1925/26 der Scottish Football League Division Three  war die dritte und bis 1946/47 letzte Spielzeit der Scottish Football League Division Three.

Verlauf 
Die Spielklasse wurde aus wirtschaftlichen Gründen vor Ende der Saison aufgelöst und alle Mannschaften bis auf Forfar Athletic wurden wieder dem Amateurbereich zugeordnet.

Abschlusstabelle 
Die Tabelle zeigt den Stand vor der Auflösung. Die Mannschaften hatten eine unterschiedliche Anzahl von Spielen absolviert.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 http://www.rsssf.com/tabless/scot3hist.html#24

Fußballsaison 1925/26
1925 26